L'édition 2022 du tournoi de tennis de Melbourne se déroule du 4 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Nick Kyrgios, du Biélorusse Ilya Ivashka, du Japonais Kei Nishikori, du Kazakh Alexander Bublik et du Sud-Africain Lloyd Harris. Ils sont respectivement remplacés par Henri Laaksonen, Sebastián Báez, Emil Ruusuvuori, Peter Gojowczyk et Alex Molčan.

Lauréats 
L'Espagnol Rafael Nadal remporte le tournoi en battant en finale le qualifié Maxime Cressy. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple. Grâce à ce sacre, il détient la plus longue série de saisons consécutives avec au moins un titre sur le circuit principal (19, entre 2004 et 2022). 

En double, Wesley Koolhof et Neal Skupski décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Aleksandr Nedovyesov et Aisam-Ul-Haq Qureshi. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Melbourne
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2022
Melbourne
Tennis en Australie en 2022
Tennis en janvier 2022